Le Brugeron ou Brunengeruz est un ancien comté situé dans l'actuelle Belgique.
Le Brugeron est une commune française, située dans le département du Puy-de-Dôme et la région Auvergne.

Homonymie de toponyme